Schleiff ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Schleiff (1911–1945), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Eduard Schleiff (1837–1910), deutscher Theologe
 Enrico Schleiff (* 1971), deutscher Biophysiker und Hochschullehrer
 Henning Schleiff (* 1937), deutscher Ingenieurökonom und Politiker (SED)
 Klaus Schleiff (1939–2022), deutscher Schauspieler, Regisseur und Hörspielsprecher
 Peter Schleiff (1910–2011), deutscher Dermatologe und Venerologe
 Tanja Schleiff (* 1973), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Schleif